Медаль «За выслугу лет в СС» (Служебный знак отличия СС) () — медаль Третьего Рейха, учреждённая 30 января 1938 для награждения членов СС за непрерывную службу в рядах организации (без дисциплинарных взысканий).

Описание 
Дизайн награды разработал мюнхенский профессор Карл Дибич.

Знак имел 4 степени: 
 1-я (позолоченный крест) вручалась за 25 лет безупречной службы (не вручалась); 
 2-я (посеребренный крест) — за 12 лет; 
 3-я (позолоченная медаль) — за 8 лет; 
 4-я степень (посеребренная медаль) — за 4 года службы. 
Если член СС имел больше одной медали, носились одновременно две старшие степени. В общий стаж службы в СС могли добавлять и предыдущие годы работы в НСДАП (для партийных функционеров). За особые заслуги предполагалось досрочное награждение.

На реверсе медали была надпись «FÜR TREUE DIENSTE IN DER SS» (За верную службу в СС). Третья и четвёртая степени имели вид круглой медали, 1-я и 2-я — вид статической свастики, вырезанной по контуру, с наложенным на центр дубовым венком и зиг-рунами. Награда изготавливалась из никеля с последующим покрытием бронзой, серебром, золотом или без покрытия в зависимости от степени.

К знакам 1-й и 2-й степени прилагалась орденская лента (или планка) синего цвета с вышитыми золотом (1-я ступень) или серебром (2-я ступень) рунами «двойной зиг». На синей ленте 3-й и 4-й степени размещался миниатюрный медальон с изображением аверса медали.

Современный статус 
В согласовании с законом Германии о порядке награждения орденами и о порядке ношения от 26 июля 1957 года (нем. Gesetz uber Titel, Orden und Ehrenzeichen) ношение медали «За выслугу лет в СС» запрещается в любом виде.

Галерея 
Медаль «За выслугу лет в СС»

См. также 
 Награды нацистской Германии
 Медаль «За выслугу лет в вермахте»
 Медаль «За выслугу лет в полиции»
 Германский орден
 Орден Крови
 Золотой партийный знак НСДАП

Ссылки 
 SS-Dienstauszeichnung
 SS Dienstauszeichnung (Long Service Honour Award)
 НАГРАДЫ СС

Литература 
 Курылев О. П. Боевые награды Третьего рейха — М.: Эксмо, 2005. — 352 с. — 4000 экз. — ISBN 5-699-12721-6
 Angolia, John (1989). For Führer and Fatherland: Political & Civil Awards of the Third Reich. R. James Bender Publishing. ISBN 978-0-912138-16-9.

Примечания 

Награды, появившиеся в 1938 году
СС
Награды нацистской Германии